Nicocles de Salamina (pare d'Evàgores) (segle V aC), membre de la família reial de Salamina de Xipre
 Nicocles de Salamina (rei), rei de Salamina de Xipre (374 aC - 360 aC), fill d'Evàgores I.
 Nicocles de Pafos, rei de Pafos a Xipre (segle IV aC)
 Nicocles de Sició, tirà de Sició.
 Nicocles de Siracusa, sogre de Hieró I (s. V aC)
 Nicocles de Lacedemònia, mestre de gramàtica de l'emperador Julià l'Apòstata (s. IV)